OEC Taipei Ladies Open 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых кортах с ковровым покрытием.

Турнир-2010 является 4-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам женской серии ITF.

Соревнования проходили в Тайбэе — с 1 по 7 ноября 2010 года, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Ярмила Грот (№ 43 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 OEC Taipei Ladies Open
 Цикл женских турниров ITF 2010

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Тайвань
Теннис
Ноябрь 2010 года
2010